Кораблевождение — многозначное понятие:
 Кораблевождение (область знаний) — область прикладных знаний, которая объединяет сведения о безопасном управлении судами (см. судовождение), опираясь на теорию морской навигации, астрономии, метеорологии, океанографии и т. д..
 Кораблевождение (учебный предмет) — учебный предмет в ряде высших военно-морских заведений для офицерского состава.

Примечания